|-
|(80001)||1999 FX38|| align=right|13,5|| align=right|2,995|| align=right|0,192|| align=right|9,99|| align=right|5,182||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80002)||1999 FR43|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,166|| align=right|11,34|| align=right|4,495||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80003)||1999 FW50|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,156|| align=right|4,34|| align=right|5,185||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80004)||1999 FH54|| align=right|15,2|| align=right|3,032|| align=right|0,157|| align=right|9,39|| align=right|5,280||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80005)||1999 FK55|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,144|| align=right|14,56|| align=right|4,910||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80006)||1999 FN55|| align=right|14,8|| align=right|2,817|| align=right|0,077|| align=right|5,05|| align=right|4,728||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80007)||1999 FE61|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,112|| align=right|5,79|| align=right|5,415||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80008)||1999 GG1|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,070|| align=right|9,89|| align=right|5,277||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(80009)||1999 GD2|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,105|| align=right|10,03|| align=right|5,133||MBA||8. dubna 1999||Modra||L. Kornoš; A. Galád
|-
|(80010)||1999 GQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,062|| align=right|9,30|| align=right|5,140||MBA||9. dubna 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(80011)||1999 GE3|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,042|| align=right|1,89|| align=right|4,878||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80012)||1999 GT4|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,145|| align=right|1,86|| align=right|5,435||MBA||11. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80013)||1999 GM15|| align=right|15,1|| align=right|2,987|| align=right|0,084|| align=right|7,30|| align=right|5,162||MBA||15. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80014)||1999 GN16|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,077|| align=right|10,17|| align=right|5,288||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80015)||1999 GT21|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,132|| align=right|11,20|| align=right|5,317||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80016)||1999 GQ32|| align=right|16,4|| align=right|1,788|| align=right|0,034|| align=right|26,02|| align=right|2,390||MBA||10. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80017)||1999 GQ39|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,165|| align=right|14,47|| align=right|4,630||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80018)||1999 GE46|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,104|| align=right|13,00|| align=right|5,142||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80019)||1999 HL2|| align=right|15,4|| align=right|1,867|| align=right|0,096|| align=right|22,97|| align=right|2,551||MBA||23. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(80020)||1999 HA4|| align=right|15,5|| align=right|2,969|| align=right|0,126|| align=right|14,34|| align=right|5,115||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80021)||1999 HR5|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,026|| align=right|8,58|| align=right|5,269||MBA||17. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80022)||1999 JS|| align=right|15,9|| align=right|1,929|| align=right|0,068|| align=right|24,08|| align=right|2,679||MBA||4. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80023)||1999 JY1|| align=right|16,2|| align=right|1,902|| align=right|0,158|| align=right|20,96|| align=right|2,623||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(80024)||1999 JJ4|| align=right|15,9|| align=right|1,964|| align=right|0,053|| align=right|19,29|| align=right|2,753||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80025)||1999 JB7|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,145|| align=right|7,94|| align=right|5,456||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(80026)||1999 JH8|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,098|| align=right|23,16|| align=right|2,658||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80027)||1999 JV11|| align=right|16,6|| align=right|1,912|| align=right|0,105|| align=right|23,91|| align=right|2,644||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80028)||1999 JX12|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,089|| align=right|9,46|| align=right|5,153||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(80029)||1999 JF15|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,018|| align=right|9,73|| align=right|5,345||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(80030)||1999 JJ15|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,162|| align=right|21,69|| align=right|5,624||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(80031)||1999 JF17|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,057|| align=right|18,24|| align=right|5,604||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80032)||1999 JW18|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,110|| align=right|12,15|| align=right|5,254||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80033)||1999 JY20|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,228|| align=right|1,80|| align=right|5,166||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80034)||1999 JQ21|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,173|| align=right|21,60|| align=right|5,476||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80035)||1999 JV21|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|9,71|| align=right|5,603||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80036)||1999 JZ26|| align=right|15,0|| align=right|3,110|| align=right|0,140|| align=right|3,06|| align=right|5,484||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80037)||1999 JP27|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,251|| align=right|5,94|| align=right|5,351||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80038)||1999 JD29|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,104|| align=right|11,70|| align=right|5,176||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80039)||1999 JX30|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,115|| align=right|4,66|| align=right|5,793||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80040)||1999 JT31|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,164|| align=right|3,05|| align=right|5,274||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80041)||1999 JK38|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,100|| align=right|20,58|| align=right|5,433||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80042)||1999 JP38|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,036|| align=right|12,46|| align=right|5,297||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80043)||1999 JS39|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,048|| align=right|11,52|| align=right|5,390||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80044)||1999 JN40|| align=right|13,5|| align=right|3,220|| align=right|0,112|| align=right|11,34|| align=right|5,777||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80045)||1999 JW41|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,042|| align=right|10,65|| align=right|5,657||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80046)||1999 JH46|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,233|| align=right|17,59|| align=right|5,633||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80047)||1999 JN50|| align=right|13,3|| align=right|3,223|| align=right|0,048|| align=right|13,61|| align=right|5,786||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80048)||1999 JG54|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,176|| align=right|10,42|| align=right|5,582||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80049)||1999 JV54|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,231|| align=right|1,52|| align=right|5,447||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80050)||1999 JD55|| align=right|14,6|| align=right|3,104|| align=right|0,145|| align=right|11,94|| align=right|5,468||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80051)||1999 JO56|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,200|| align=right|13,82|| align=right|5,557||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80052)||1999 JV62|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,196|| align=right|16,00|| align=right|5,538||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80053)||1999 JY64|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,133|| align=right|19,81|| align=right|5,619||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80054)||1999 JC69|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,034|| align=right|9,26|| align=right|5,597||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80055)||1999 JL70|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,052|| align=right|3,81|| align=right|5,255||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80056)||1999 JM71|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,238|| align=right|10,64|| align=right|5,392||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80057)||1999 JV71|| align=right|13,8|| align=right|3,068|| align=right|0,037|| align=right|10,61|| align=right|5,373||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80058)||1999 JV74|| align=right|13,4|| align=right|3,154|| align=right|0,084|| align=right|23,45|| align=right|5,601||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80059)||1999 JM75|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,188|| align=right|17,01|| align=right|5,498||MBA||8. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80060)||1999 JG82|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,086|| align=right|10,11|| align=right|5,324||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80061)||1999 JT83|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,224|| align=right|16,43|| align=right|5,427||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80062)||1999 JX85|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,190|| align=right|11,31|| align=right|5,637||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80063)||1999 JR88|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,144|| align=right|12,23|| align=right|5,196||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80064)||1999 JX88|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,166|| align=right|13,91|| align=right|5,194||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80065)||1999 JA91|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,094|| align=right|12,99|| align=right|5,701||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80066)||1999 JD92|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,161|| align=right|14,30|| align=right|5,186||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80067)||1999 JQ93|| align=right|15,5|| align=right|3,104|| align=right|0,205|| align=right|9,88|| align=right|5,468||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80068)||1999 JM94|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,177|| align=right|16,68|| align=right|5,463||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80069)||1999 JV96|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,186|| align=right|10,45|| align=right|5,440||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80070)||1999 JW96|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,087|| align=right|9,37|| align=right|5,354||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80071)||1999 JR97|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,090|| align=right|19,62|| align=right|5,465||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80072)||1999 JT98|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,152|| align=right|11,74|| align=right|5,393||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80073)||1999 JA99|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,139|| align=right|23,32|| align=right|5,539||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80074)||1999 JS99|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,194|| align=right|15,74|| align=right|5,619||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80075)||1999 JN100|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,145|| align=right|14,20|| align=right|5,406||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80076)||1999 JO101|| align=right|12,7|| align=right|3,109|| align=right|0,243|| align=right|15,05|| align=right|5,482||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80077)||1999 JL115|| align=right|15,6|| align=right|2,976|| align=right|0,167|| align=right|1,10|| align=right|5,132||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80078)||1999 JU115|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,169|| align=right|3,22|| align=right|5,348||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80079)||1999 JS119|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,198|| align=right|9,49|| align=right|5,483||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80080)||1999 JS124|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|5,633||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80081)||1999 JJ131|| align=right|14,6|| align=right|3,184|| align=right|0,034|| align=right|13,11|| align=right|5,681||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80082)||1999 JA133|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,033|| align=right|10,29|| align=right|5,231||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80083)||1999 KD2|| align=right|15,4|| align=right|3,095|| align=right|0,151|| align=right|6,11|| align=right|5,445||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80084)||1999 KN6|| align=right|15,0|| align=right|3,054|| align=right|0,054|| align=right|3,06|| align=right|5,336||MBA||23. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(80085)||1999 KS6|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,218|| align=right|15,33|| align=right|5,610||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80086)||1999 KJ7|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,080|| align=right|11,48|| align=right|5,824||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80087)||1999 KC11|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,084|| align=right|10,36|| align=right|5,761||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80088)||1999 KW14|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,126|| align=right|20,20|| align=right|5,583||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80089)||1999 LR|| align=right|15,8|| align=right|1,881|| align=right|0,041|| align=right|28,62|| align=right|2,580||MBA||4. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80090)||1999 LR3|| align=right|15,0|| align=right|3,019|| align=right|0,032|| align=right|4,18|| align=right|5,244||MBA||6. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80091)||1999 LX5|| align=right|15,9|| align=right|1,966|| align=right|0,062|| align=right|23,27|| align=right|2,756||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80092)||1999 LX10|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,043|| align=right|10,15|| align=right|5,645||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80093)||1999 LB12|| align=right|16,1|| align=right|1,953|| align=right|0,024|| align=right|24,18|| align=right|2,728||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80094)||1999 LE12|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,155|| align=right|21,40|| align=right|5,605||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80095)||1999 LD28|| align=right|14,5|| align=right|3,247|| align=right|0,115|| align=right|18,65|| align=right|5,850||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80096)||1999 LP29|| align=right|16,5|| align=right|1,968|| align=right|0,068|| align=right|17,50|| align=right|2,760||MBA||9. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80097)||1999 LD35|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,047|| align=right|10,47|| align=right|5,638||MBA||14. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80098)||1999 MV1|| align=right|16,2|| align=right|2,179|| align=right|0,300|| align=right|1,45|| align=right|3,215||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80099)||1999 NR|| align=right|16,5|| align=right|1,920|| align=right|0,031|| align=right|23,66|| align=right|2,659||MBA||8. července 1999||Catalina||CSS
|-
|(80100)||1999 NS|| align=right|15,7|| align=right|1,959|| align=right|0,086|| align=right|21,92|| align=right|2,742||MBA||8. července 1999||Catalina||CSS
|-
|(80101)||1999 NV2|| align=right|15,9|| align=right|1,975|| align=right|0,059|| align=right|24,81|| align=right|2,775||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80102)||1999 NS42|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,185|| align=right|9,73|| align=right|5,773||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80103)||1999 PA|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,165|| align=right|3,42|| align=right|3,130||MBA||2. srpna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(80104)||1999 RA22|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,204|| align=right|5,13|| align=right|3,382||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80105)||1999 RD24|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|4,82|| align=right|3,317||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80106)||1999 RV26|| align=right|17,2|| align=right|2,183|| align=right|0,176|| align=right|1,00|| align=right|3,224||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80107)||1999 RG29|| align=right|15,4|| align=right|2,150|| align=right|0,257|| align=right|25,09|| align=right|3,152||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80108)||1999 RL29|| align=right|16,5|| align=right|1,924|| align=right|0,090|| align=right|22,81|| align=right|2,669||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80109)||1999 RA34|| align=right|16,1|| align=right|1,926|| align=right|0,101|| align=right|22,25|| align=right|2,672||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80110)||1999 RQ40|| align=right|17,0|| align=right|2,146|| align=right|0,078|| align=right|2,20|| align=right|3,143||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80111)||1999 RK42|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,200|| align=right|22,48|| align=right|3,545||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80112)||1999 RN61|| align=right|16,8|| align=right|2,218|| align=right|0,213|| align=right|4,90|| align=right|3,302||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80113)||1999 RL78|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,165|| align=right|0,68|| align=right|3,654||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80114)||1999 RO88|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,204|| align=right|6,85|| align=right|3,481||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80115)||1999 RF95|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|3,257||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80116)||1999 RZ109|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,136|| align=right|6,43|| align=right|3,260||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80117)||1999 RS111|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,221|| align=right|15,10|| align=right|5,644||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80118)||1999 RO134|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,083|| align=right|5,70|| align=right|3,404||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80119)||1999 RY138|| align=right|11,4|| align=right|5,200|| align=right|0,146|| align=right|29,41|| align=right|11,86||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80120)||1999 RU139|| align=right|16,7|| align=right|2,137|| align=right|0,128|| align=right|2,93|| align=right|3,123||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80121)||1999 RV144|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,263|| align=right|9,20|| align=right|5,737||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80122)||1999 RY155|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,198|| align=right|4,26|| align=right|3,314||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80123)||1999 RB170|| align=right|16,9|| align=right|2,140|| align=right|0,209|| align=right|4,12|| align=right|3,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80124)||1999 RF171|| align=right|16,8|| align=right|2,153|| align=right|0,043|| align=right|4,26|| align=right|3,158||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80125)||1999 RG176|| align=right|15,9|| align=right|2,159|| align=right|0,191|| align=right|2,19|| align=right|3,172||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80126)||1999 RF190|| align=right|16,4|| align=right|2,202|| align=right|0,112|| align=right|4,64|| align=right|3,268||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80127)||1999 RP198|| align=right|16,4|| align=right|2,161|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,177||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80128)||1999 RO210|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,171|| align=right|5,78|| align=right|3,298||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80129)||1999 RD225|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|6,77|| align=right|3,422||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80130)||1999 SZ1|| align=right|15,5|| align=right|1,920|| align=right|0,081|| align=right|23,12|| align=right|2,660||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80131)||1999 ST5|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|25,51|| align=right|3,461||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80132)||1999 SV10|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,155|| align=right|7,86|| align=right|3,340||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(80133)||1999 SB11|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,162|| align=right|5,00|| align=right|3,567||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(80134)||1999 TE8|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,155|| align=right|6,42|| align=right|3,367||MBA||5. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80135)||1999 TA11|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,065|| align=right|7,69|| align=right|3,440||MBA||7. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(80136)||1999 TV22|| align=right|16,6|| align=right|2,151|| align=right|0,082|| align=right|2,88|| align=right|3,154||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80137)||1999 TT25|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,167|| align=right|5,65|| align=right|3,224||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80138)||1999 TY35|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|2,62|| align=right|3,475||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80139)||1999 TA46|| align=right|16,7|| align=right|2,177|| align=right|0,025|| align=right|3,71|| align=right|3,211||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80140)||1999 TC56|| align=right|17,2|| align=right|2,170|| align=right|0,020|| align=right|0,77|| align=right|3,197||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80141)||1999 TF68|| align=right|17,3|| align=right|2,196|| align=right|0,081|| align=right|3,76|| align=right|3,253||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80142)||1999 TX89|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,173|| align=right|3,18|| align=right|3,301||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80143)||1999 TD92|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,237|| align=right|5,21|| align=right|3,322||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80144)||1999 TY124|| align=right|16,3|| align=right|2,208|| align=right|0,059|| align=right|3,54|| align=right|3,279||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80145)||1999 TD153|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,214|| align=right|1,93|| align=right|3,414||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80146)||1999 TJ155|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|3,04|| align=right|3,621||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80147)||1999 TV171|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,183|| align=right|3,21|| align=right|3,591||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80148)||1999 TA174|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|3,15|| align=right|3,554||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80149)||1999 TV177|| align=right|16,0|| align=right|2,255|| align=right|0,122|| align=right|6,24|| align=right|3,385||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80150)||1999 TL179|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,113|| align=right|3,20|| align=right|3,343||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80151)||1999 TO180|| align=right|16,4|| align=right|2,221|| align=right|0,092|| align=right|3,97|| align=right|3,308||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80152)||1999 TF195|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,067|| align=right|5,26|| align=right|3,193||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80153)||1999 TP196|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,068|| align=right|5,57|| align=right|3,253||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80154)||1999 TL200|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,579||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80155)||1999 TN206|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,146|| align=right|5,37|| align=right|3,558||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80156)||1999 TV211|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,063|| align=right|4,20|| align=right|3,199||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80157)||1999 TC213|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|3,639||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80158)||1999 TN223|| align=right|16,3|| align=right|2,167|| align=right|0,186|| align=right|3,82|| align=right|3,190||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80159)||1999 TL232|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,322||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80160)||1999 TT239|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,117|| align=right|7,04|| align=right|3,423||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80161)||1999 TK247|| align=right|16,5|| align=right|2,213|| align=right|0,158|| align=right|3,79|| align=right|3,291||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80162)||1999 TZ248|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,160|| align=right|5,34|| align=right|3,341||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80163)||1999 TG258|| align=right|16,8|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|4,66|| align=right|3,302||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80164)||1999 TZ264|| align=right|15,9|| align=right|1,913|| align=right|0,101|| align=right|24,69|| align=right|2,645||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80165)||1999 TL285|| align=right|16,9|| align=right|2,181|| align=right|0,047|| align=right|6,55|| align=right|3,220||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80166)||1999 TP291|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,155|| align=right|9,23|| align=right|3,523||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80167)||1999 TL293|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|10,69|| align=right|3,675||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80168)||1999 TD321|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|3,388||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80169)||1999 TD328|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,049|| align=right|6,06|| align=right|3,333||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80170)||1999 UP5|| align=right|16,5|| align=right|2,165|| align=right|0,134|| align=right|2,93|| align=right|3,185||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80171)||1999 UO6|| align=right|16,2|| align=right|2,165|| align=right|0,100|| align=right|1,65|| align=right|3,184||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80172)||1999 UV8|| align=right|17,1|| align=right|2,205|| align=right|0,176|| align=right|2,69|| align=right|3,273||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80173)||1999 UQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,128|| align=right|6,33|| align=right|3,383||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80174)||1999 UN23|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,121|| align=right|5,69|| align=right|3,180||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80175)||1999 UP26|| align=right|17,0|| align=right|2,172|| align=right|0,144|| align=right|3,24|| align=right|3,200||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80176)||1999 UL38|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,173|| align=right|5,43|| align=right|3,350||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80177)||1999 US43|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,243|| align=right|9,39|| align=right|3,537||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80178)||1999 UX49|| align=right|17,0|| align=right|2,329|| align=right|0,187|| align=right|2,75|| align=right|3,554||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(80179)||1999 VK|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,145|| align=right|3,48|| align=right|3,280||MBA||1. listopadu 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(80180)||1999 VS|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,124|| align=right|6,26|| align=right|3,508||MBA||3. listopadu 1999||Toole||Hansen Planetarium
|-
|(80181)||1999 VD11|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,125|| align=right|2,89|| align=right|3,419||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80182)||1999 VF13|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,243|| align=right|25,91|| align=right|3,609||MBA||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80183)||1999 VT20|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,135|| align=right|3,63|| align=right|3,392||MBA||9. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(80184)||1999 VX22|| align=right|16,8|| align=right|2,246|| align=right|0,053|| align=right|2,85|| align=right|3,365||MBA||10. listopadu 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(80185)||1999 VO29|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,423||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80186)||1999 VD32|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,145|| align=right|5,57|| align=right|3,519||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80187)||1999 VJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,142|| align=right|5,11|| align=right|4,111||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80188)||1999 VC37|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,123|| align=right|7,24|| align=right|3,441||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80189)||1999 VE37|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,191|| align=right|3,91|| align=right|3,579||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80190)||1999 VF38|| align=right|16,5|| align=right|2,188|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,236||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80191)||1999 VG38|| align=right|16,7|| align=right|2,160|| align=right|0,073|| align=right|2,45|| align=right|3,174||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80192)||1999 VS38|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,076|| align=right|1,47|| align=right|3,247||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80193)||1999 VO43|| align=right|17,0|| align=right|2,164|| align=right|0,171|| align=right|1,64|| align=right|3,183||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80194)||1999 VE44|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|2,85|| align=right|3,256||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80195)||1999 VF45|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,113|| align=right|4,29|| align=right|3,373||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80196)||1999 VV48|| align=right|15,6|| align=right|2,236|| align=right|0,025|| align=right|4,66|| align=right|3,342||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80197)||1999 VG49|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|3,344||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80198)||1999 VC50|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,183|| align=right|3,67|| align=right|3,211||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80199)||1999 VW52|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,179|| align=right|6,22|| align=right|3,439||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80200)||1999 VM53|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,131|| align=right|6,20|| align=right|3,357||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80201)||1999 VG54|| align=right|17,3|| align=right|2,310|| align=right|0,180|| align=right|1,13|| align=right|3,509||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80202)||1999 VU57|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,097|| align=right|4,10|| align=right|3,263||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80203)||1999 VA58|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,130|| align=right|3,97|| align=right|3,485||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80204)||1999 VF58|| align=right|16,5|| align=right|2,179|| align=right|0,178|| align=right|3,48|| align=right|3,217||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80205)||1999 VV59|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,147|| align=right|3,47|| align=right|3,365||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80206)||1999 VU69|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,026|| align=right|5,49|| align=right|3,334||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80207)||1999 VH73|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,196|| align=right|3,39|| align=right|3,380||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80208)||1999 VG81|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,171|| align=right|3,35|| align=right|3,728||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80209)||1999 VK89|| align=right|17,3|| align=right|2,313|| align=right|0,189|| align=right|1,46|| align=right|3,517||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80210)||1999 VN90|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,143|| align=right|2,02|| align=right|3,361||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80211)||1999 VF95|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,080|| align=right|8,00|| align=right|3,305||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80212)||1999 VQ96|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,037|| align=right|3,02|| align=right|3,214||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80213)||1999 VS105|| align=right|17,3|| align=right|2,159|| align=right|0,191|| align=right|0,93|| align=right|3,172||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80214)||1999 VG107|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,082|| align=right|2,62|| align=right|3,366||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80215)||1999 VM111|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,126|| align=right|6,29|| align=right|3,383||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80216)||1999 VL112|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,157|| align=right|4,13|| align=right|3,392||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80217)||1999 VX114|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,146|| align=right|6,06|| align=right|3,378||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80218)||1999 VO123|| align=right|17,0|| align=right|2,219|| align=right|0,027|| align=right|1,80|| align=right|3,305||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80219)||1999 VA124|| align=right|16,4|| align=right|2,176|| align=right|0,133|| align=right|4,35|| align=right|3,209||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80220)||1999 VC144|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,063|| align=right|2,12|| align=right|4,526||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80221)||1999 VM144|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,079|| align=right|4,15|| align=right|3,365||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80222)||1999 VP144|| align=right|16,9|| align=right|2,246|| align=right|0,129|| align=right|6,67|| align=right|3,365||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80223)||1999 VH151|| align=right|16,1|| align=right|2,228|| align=right|0,099|| align=right|1,69|| align=right|3,325||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80224)||1999 VH160|| align=right|17,2|| align=right|2,309|| align=right|0,207|| align=right|1,57|| align=right|3,507||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80225)||1999 VT160|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,042|| align=right|1,33|| align=right|3,179||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80226)||1999 VP166|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,030|| align=right|5,18|| align=right|3,475||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80227)||1999 VH168|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,104|| align=right|5,96|| align=right|3,448||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80228)||1999 VN170|| align=right|17,2|| align=right|2,352|| align=right|0,219|| align=right|1,38|| align=right|3,607||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80229)||1999 VA171|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,191|| align=right|2,91|| align=right|3,205||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80230)||1999 VH171|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,073|| align=right|6,47|| align=right|3,455||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80231)||1999 VF187|| align=right|16,4|| align=right|2,199|| align=right|0,090|| align=right|3,51|| align=right|3,261||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80232)||1999 VQ188|| align=right|17,4|| align=right|2,300|| align=right|0,150|| align=right|3,09|| align=right|3,487||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80233)||1999 VB190|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,142|| align=right|3,40|| align=right|3,424||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80234)||1999 VK195|| align=right|17,2|| align=right|2,294|| align=right|0,093|| align=right|6,63|| align=right|3,473||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80235)||1999 VO201|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,109|| align=right|3,96|| align=right|3,334||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80236)||1999 VX201|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,059|| align=right|6,90|| align=right|3,532||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80237)||1999 VR208|| align=right|17,4|| align=right|2,398|| align=right|0,163|| align=right|1,69|| align=right|3,712||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80238)||1999 VH218|| align=right|14,5|| align=right|2,295|| align=right|0,144|| align=right|22,80|| align=right|3,476||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80239)||1999 VM220|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,079|| align=right|4,39|| align=right|3,709||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80240)||1999 VZ223|| align=right|17,1|| align=right|2,173|| align=right|0,112|| align=right|4,32|| align=right|3,203||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80241)||1999 VH225|| align=right|17,2|| align=right|2,303|| align=right|0,142|| align=right|5,65|| align=right|3,494||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80242)||1999 WT|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,203|| align=right|4,51|| align=right|3,683||MBA||18. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(80243)||1999 WL1|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,111|| align=right|0,98|| align=right|3,327||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(80244)||1999 WY1|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,162|| align=right|4,25|| align=right|3,345||MBA||25. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80245)||1999 WM4|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,094|| align=right|5,30|| align=right|3,463||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80246)||1999 WW6|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,118|| align=right|1,96|| align=right|3,372||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80247)||1999 WD7|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,084|| align=right|6,17|| align=right|3,384||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80248)||1999 WL7|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,203|| align=right|3,41|| align=right|3,606||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80249)||1999 WB9|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|4,57|| align=right|3,636||MBA||30. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(80250)||1999 WW9|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,295|| align=right|3,97|| align=right|3,503||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80251)||1999 WW11|| align=right|13,5|| align=right|5,078|| align=right|0,051|| align=right|3,71|| align=right|11,44||JUT||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80252)||1999 WD12|| align=right|17,2|| align=right|2,210|| align=right|0,103|| align=right|5,40|| align=right|3,285||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80253)||1999 WF13|| align=right|17,0|| align=right|2,153|| align=right|0,111|| align=right|1,39|| align=right|3,159||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80254)||1999 WG13|| align=right|17,3|| align=right|2,275|| align=right|0,109|| align=right|5,04|| align=right|3,431||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80255)||1999 WZ19|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,199|| align=right|7,61|| align=right|3,295||MBA||16. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(80256)||1999 XD1|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,172|| align=right|6,48|| align=right|3,328||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80257)||1999 XF3|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,175|| align=right|6,27|| align=right|3,562||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80258)||1999 XE5|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,179|| align=right|2,57|| align=right|3,320||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80259)||1999 XW5|| align=right|16,9|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|0,95|| align=right|3,329||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80260)||1999 XR6|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,088|| align=right|3,29|| align=right|3,316||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80261)||1999 XV9|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,155|| align=right|4,22|| align=right|3,425||MBA||4. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80262)||1999 XY13|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,090|| align=right|8,46|| align=right|3,839||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80263)||1999 XQ15|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,513||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80264)||1999 XR15|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,146|| align=right|4,31|| align=right|3,332||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80265)||1999 XV21|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,212|| align=right|11,40|| align=right|3,648||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80266)||1999 XE22|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|7,80|| align=right|3,587||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80267)||1999 XX25|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|3,284||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80268)||1999 XU27|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,122|| align=right|7,11|| align=right|3,337||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80269)||1999 XW28|| align=right|16,0|| align=right|2,213|| align=right|0,189|| align=right|4,93|| align=right|3,291||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80270)||1999 XJ29|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,057|| align=right|5,61|| align=right|3,470||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80271)||1999 XY29|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|8,01|| align=right|3,737||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80272)||1999 XJ30|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,160|| align=right|4,39|| align=right|3,519||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80273)||1999 XQ30|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,140|| align=right|7,86|| align=right|3,457||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80274)||1999 XW30|| align=right|16,7|| align=right|2,245|| align=right|0,167|| align=right|2,06|| align=right|3,364||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80275)||1999 XY31|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,170|| align=right|1,58|| align=right|3,815||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80276)||1999 XL32|| align=right|13,9|| align=right|2,674|| align=right|0,123|| align=right|16,44|| align=right|4,372||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80277)||1999 XQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,235|| align=right|5,17|| align=right|4,124||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80278)||1999 XH33|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,228|| align=right|6,74|| align=right|3,381||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80279)||1999 XP33|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,138|| align=right|5,28|| align=right|3,558||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80280)||1999 XX33|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,187|| align=right|2,90|| align=right|3,557||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80281)||1999 XS34|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,068|| align=right|6,84|| align=right|3,855||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80282)||1999 XF35|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,105|| align=right|4,12|| align=right|3,198||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80283)||1999 XF36|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,118|| align=right|4,48|| align=right|3,463||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80284)||1999 XH39|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,147|| align=right|5,98|| align=right|3,605||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80285)||1999 XH40|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,174|| align=right|3,09|| align=right|3,528||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80286)||1999 XZ43|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,070|| align=right|2,01|| align=right|3,214||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80287)||1999 XZ44|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,127|| align=right|3,56|| align=right|3,484||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80288)||1999 XU48|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,044|| align=right|7,21|| align=right|3,520||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80289)||1999 XP49|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,065|| align=right|7,24|| align=right|3,387||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80290)||1999 XK53|| align=right|16,5|| align=right|2,208|| align=right|0,128|| align=right|6,22|| align=right|3,279||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80291)||1999 XB55|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,120|| align=right|1,68|| align=right|3,220||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80292)||1999 XX55|| align=right|16,9|| align=right|2,241|| align=right|0,130|| align=right|2,34|| align=right|3,354||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80293)||1999 XS56|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,081|| align=right|0,62|| align=right|3,304||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80294)||1999 XU57|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|3,324||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80295)||1999 XY57|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,192|| align=right|5,49|| align=right|3,357||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80296)||1999 XM58|| align=right|17,1|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|1,10|| align=right|3,498||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80297)||1999 XS59|| align=right|17,2|| align=right|2,353|| align=right|0,168|| align=right|1,37|| align=right|3,609||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80298)||1999 XE60|| align=right|16,7|| align=right|2,190|| align=right|0,115|| align=right|1,96|| align=right|3,241||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80299)||1999 XJ60|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,096|| align=right|7,10|| align=right|3,522||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80300)||1999 XV63|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,088|| align=right|4,65|| align=right|3,346||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80301)||1999 XZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,112|| align=right|6,07|| align=right|3,551||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80302)||1999 XC64|| align=right|12,3|| align=right|5,180|| align=right|0,026|| align=right|17,32|| align=right|11,79||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80303)||1999 XG65|| align=right|16,6|| align=right|2,198|| align=right|0,131|| align=right|1,83|| align=right|3,258||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80304)||1999 XT70|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,154|| align=right|5,22|| align=right|3,635||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80305)||1999 XX70|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,160|| align=right|2,16|| align=right|3,577||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80306)||1999 XJ71|| align=right|17,2|| align=right|2,270|| align=right|0,115|| align=right|5,79|| align=right|3,420||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80307)||1999 XU71|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,165|| align=right|1,58|| align=right|3,595||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80308)||1999 XX71|| align=right|16,8|| align=right|2,362|| align=right|0,141|| align=right|1,18|| align=right|3,630||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80309)||1999 XA74|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,195|| align=right|0,55|| align=right|3,670||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80310)||1999 XH74|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,144|| align=right|2,68|| align=right|3,468||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80311)||1999 XO75|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|3,560||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80312)||1999 XO76|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,103|| align=right|3,80|| align=right|3,396||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80313)||1999 XW76|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,229|| align=right|1,59|| align=right|3,676||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80314)||1999 XE77|| align=right|16,9|| align=right|2,429|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,784||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80315)||1999 XF77|| align=right|16,0|| align=right|2,179|| align=right|0,025|| align=right|3,64|| align=right|3,215||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80316)||1999 XC80|| align=right|17,1|| align=right|2,418|| align=right|0,194|| align=right|0,98|| align=right|3,760||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80317)||1999 XG80|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,113|| align=right|4,62|| align=right|3,351||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80318)||1999 XH80|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,118|| align=right|1,03|| align=right|3,686||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80319)||1999 XE81|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,100|| align=right|4,36|| align=right|3,594||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80320)||1999 XR83|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,205|| align=right|5,91|| align=right|3,349||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80321)||1999 XJ85|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|2,97|| align=right|3,561||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80322)||1999 XJ87|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,167|| align=right|3,53|| align=right|3,616||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80323)||1999 XV88|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,630||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80324)||1999 XC89|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,192|| align=right|4,68|| align=right|3,495||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80325)||1999 XT89|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,129|| align=right|5,59|| align=right|3,505||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80326)||1999 XW89|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,060|| align=right|3,32|| align=right|3,548||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80327)||1999 XY89|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,097|| align=right|4,05|| align=right|3,364||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80328)||1999 XK90|| align=right|15,6|| align=right|2,343|| align=right|0,142|| align=right|5,78|| align=right|3,585||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80329)||1999 XH91|| align=right|15,6|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|4,77|| align=right|3,244||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80330)||1999 XD92|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,075|| align=right|4,80|| align=right|3,365||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80331)||1999 XM92|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,080|| align=right|3,27|| align=right|3,396||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80332)||1999 XL93|| align=right|15,1|| align=right|2,177|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,213||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80333)||1999 XL94|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,157|| align=right|7,56|| align=right|3,595||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80334)||1999 XR94|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,089|| align=right|6,27|| align=right|3,434||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80335)||1999 XG95|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,211|| align=right|3,96|| align=right|3,539||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80336)||1999 XY97|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,231|| align=right|1,56|| align=right|3,681||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80337)||1999 XE101|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,094|| align=right|6,35|| align=right|3,431||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80338)||1999 XX102|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|7,41|| align=right|3,426||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80339)||1999 XB104|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,237|| align=right|7,01|| align=right|3,583||MBA||7. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(80340)||1999 XR108|| align=right|16,7|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|2,80|| align=right|3,578||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80341)||1999 XQ109|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,223|| align=right|3,08|| align=right|3,663||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80342)||1999 XL110|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,099|| align=right|2,61|| align=right|3,522||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80343)||1999 XJ111|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,191|| align=right|26,47|| align=right|3,411||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80344)||1999 XM112|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,102|| align=right|6,77|| align=right|3,707||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80345)||1999 XQ114|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,202|| align=right|11,13|| align=right|3,307||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80346)||1999 XT114|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,177|| align=right|8,86|| align=right|3,361||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80347)||1999 XJ115|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,171|| align=right|4,66|| align=right|3,469||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80348)||1999 XO115|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,088|| align=right|6,71|| align=right|3,257||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80349)||1999 XW116|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,099|| align=right|3,41|| align=right|3,327||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80350)||1999 XE117|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,151|| align=right|4,45|| align=right|3,324||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80351)||1999 XM119|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,139|| align=right|4,47|| align=right|3,314||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80352)||1999 XX119|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,107|| align=right|4,08|| align=right|3,464||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80353)||1999 XM120|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,117|| align=right|3,78|| align=right|3,413||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80354)||1999 XJ121|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,183|| align=right|1,98|| align=right|3,621||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80355)||1999 XL123|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,144|| align=right|5,37|| align=right|3,385||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80356)||1999 XM124|| align=right|16,1|| align=right|2,182|| align=right|0,246|| align=right|4,69|| align=right|3,223||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80357)||1999 XF125|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|4,97|| align=right|3,355||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80358)||1999 XA126|| align=right|16,7|| align=right|2,277|| align=right|0,132|| align=right|6,03|| align=right|3,435||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80359)||1999 XO126|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,196|| align=right|2,92|| align=right|3,583||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80360)||1999 XM130|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,084|| align=right|6,25|| align=right|3,262||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80361)||1999 XZ130|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,140|| align=right|4,84|| align=right|3,231||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80362)||1999 XD134|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,074|| align=right|7,89|| align=right|3,477||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80363)||1999 XE134|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,286|| align=right|5,99|| align=right|3,792||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80364)||1999 XS135|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,188|| align=right|4,65|| align=right|3,353||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80365)||1999 XF139|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,135|| align=right|4,09|| align=right|3,261||MBA||6. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80366)||1999 XA142|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,285|| align=right|23,19|| align=right|3,450||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80367)||1999 XX145|| align=right|17,4|| align=right|2,307|| align=right|0,059|| align=right|2,51|| align=right|3,503||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80368)||1999 XV151|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,084|| align=right|6,91|| align=right|3,604||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80369)||1999 XW151|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,193|| align=right|3,76|| align=right|3,508||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80370)||1999 XG154|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|3,487||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80371)||1999 XM154|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,138|| align=right|6,85|| align=right|3,528||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80372)||1999 XT154|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,104|| align=right|7,51|| align=right|3,719||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80373)||1999 XF155|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|2,40|| align=right|3,587||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80374)||1999 XN155|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,124|| align=right|4,99|| align=right|3,422||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80375)||1999 XN157|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,115|| align=right|3,07|| align=right|3,347||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80376)||1999 XQ157|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,046|| align=right|6,08|| align=right|3,422||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80377)||1999 XM158|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,129|| align=right|4,04|| align=right|3,412||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80378)||1999 XE159|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,182|| align=right|3,22|| align=right|3,589||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80379)||1999 XV159|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,161|| align=right|12,52|| align=right|4,221||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80380)||1999 XZ159|| align=right|15,6|| align=right|2,162|| align=right|0,135|| align=right|2,72|| align=right|3,179||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80381)||1999 XD160|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|3,96|| align=right|3,420||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80382)||1999 XG160|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,374||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80383)||1999 XP160|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,228|| align=right|4,88|| align=right|4,114||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80384)||1999 XG163|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,152|| align=right|3,50|| align=right|3,607||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80385)||1999 XC164|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,081|| align=right|2,53|| align=right|3,345||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80386)||1999 XR164|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,231|| align=right|8,57|| align=right|3,510||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80387)||1999 XG168|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,241|| align=right|2,10|| align=right|3,625||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80388)||1999 XO168|| align=right|15,2|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|4,61|| align=right|3,799||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80389)||1999 XC170|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,262|| align=right|5,20|| align=right|3,528||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80390)||1999 XJ171|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,171|| align=right|2,60|| align=right|3,487||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80391)||1999 XL171|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|3,23|| align=right|3,599||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80392)||1999 XC172|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,111|| align=right|4,26|| align=right|3,348||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80393)||1999 XB173|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|4,90|| align=right|3,483||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80394)||1999 XF173|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,192|| align=right|6,27|| align=right|3,500||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80395)||1999 XO173|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,178|| align=right|4,49|| align=right|3,469||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80396)||1999 XW173|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,127|| align=right|4,96|| align=right|3,607||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80397)||1999 XV174|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,177|| align=right|6,33|| align=right|3,460||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80398)||1999 XS175|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,147|| align=right|5,89|| align=right|4,048||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80399)||1999 XC176|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,117|| align=right|7,85|| align=right|3,687||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80400)||1999 XU178|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,143|| align=right|3,56|| align=right|3,347||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80401)||1999 XO179|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,077|| align=right|6,69|| align=right|3,537||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80402)||1999 XR179|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|3,637||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80403)||1999 XH182|| align=right|15,2|| align=right|2,194|| align=right|0,082|| align=right|6,00|| align=right|3,249||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80404)||1999 XD184|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,155|| align=right|9,44|| align=right|3,726||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80405)||1999 XF186|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,061|| align=right|5,20|| align=right|3,203||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80406)||1999 XC187|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,104|| align=right|6,15|| align=right|3,759||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80407)||1999 XQ189|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,073|| align=right|6,49|| align=right|3,442||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80408)||1999 XO193|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,066|| align=right|6,22|| align=right|3,435||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80409)||1999 XC195|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,093|| align=right|6,73|| align=right|3,431||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80410)||1999 XA197|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,109|| align=right|5,20|| align=right|3,414||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80411)||1999 XM198|| align=right|15,6|| align=right|2,194|| align=right|0,069|| align=right|7,30|| align=right|3,250||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80412)||1999 XV198|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,234|| align=right|4,40|| align=right|3,684||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80413)||1999 XE200|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|3,352||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80414)||1999 XG201|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,194|| align=right|8,32|| align=right|3,472||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80415)||1999 XB202|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,157|| align=right|5,58|| align=right|3,604||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80416)||1999 XN202|| align=right|17,0|| align=right|2,343|| align=right|0,055|| align=right|7,03|| align=right|3,586||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80417)||1999 XK203|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,089|| align=right|7,54|| align=right|3,477||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80418)||1999 XA206|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,142|| align=right|8,05|| align=right|3,269||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80419)||1999 XR207|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,078|| align=right|6,81|| align=right|3,536||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80420)||1999 XB210|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,184|| align=right|8,53|| align=right|3,574||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80421)||1999 XP213|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,056|| align=right|7,87|| align=right|3,336||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80422)||1999 XT214|| align=right|16,3|| align=right|2,548|| align=right|0,211|| align=right|4,01|| align=right|4,066||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80423)||1999 XJ215|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,094|| align=right|6,21|| align=right|3,400||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80424)||1999 XE217|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|3,640||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80425)||1999 XV218|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,046|| align=right|1,69|| align=right|3,553||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80426)||1999 XP222|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,145|| align=right|7,22|| align=right|3,339||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80427)||1999 XZ222|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,058|| align=right|6,21|| align=right|3,867||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80428)||1999 XM224|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,137|| align=right|4,02|| align=right|3,581||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80429)||1999 XV225|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,188|| align=right|4,00|| align=right|3,516||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80430)||1999 XC227|| align=right|17,4|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|0,65|| align=right|3,721||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80431)||1999 XS227|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,584||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80432)||1999 XU229|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,126|| align=right|6,94|| align=right|3,460||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80433)||1999 XW233|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,064|| align=right|9,53|| align=right|3,699||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80434)||1999 XO234|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|3,46|| align=right|3,640||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80435)||1999 XQ238|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|9,82|| align=right|3,595||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(80436)||1999 XE246|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,106|| align=right|7,39|| align=right|3,558||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80437)||1999 XW248|| align=right|17,0|| align=right|2,243|| align=right|0,152|| align=right|5,36|| align=right|3,359||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80438)||1999 XX249|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,112|| align=right|6,39|| align=right|3,587||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80439)||1999 XH259|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|2,89|| align=right|3,609||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80440)||1999 XY263|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,160|| align=right|7,43|| align=right|3,281||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80441)||1999 YL3|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,147|| align=right|14,00|| align=right|4,072||MBA||18. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80442)||1999 YM4|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,181|| align=right|4,55|| align=right|3,453||MBA||28. prosince 1999||Olathe||Olathe
|-
|(80443)||1999 YO8|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,062|| align=right|6,66|| align=right|3,389||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80444)||1999 YG9|| align=right|15,1|| align=right|2,459|| align=right|0,152|| align=right|3,62|| align=right|3,856||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80445)||1999 YO10|| align=right|16,7|| align=right|2,298|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|3,484||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80446)||1999 YW13|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,106|| align=right|6,11|| align=right|3,612||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80447)||1999 YQ14|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|2,92|| align=right|3,609||MBA||31. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80448)||1999 YA17|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|9,72|| align=right|3,519||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80449)||1999 YG17|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|1,41|| align=right|3,607||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80450)||1999 YW27|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,232|| align=right|11,52|| align=right|3,675||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(80451) Alwoods||2000 AA|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,090|| align=right|5,71|| align=right|3,471||MBA||1. ledna 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(80452)||2000 AK|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,136|| align=right|4,83|| align=right|3,416||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80453)||2000 AO2|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,179|| align=right|3,92|| align=right|3,428||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80454)||2000 AW3|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,125|| align=right|11,00|| align=right|3,625||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80455)||2000 AZ3|| align=right|16,6|| align=right|2,153|| align=right|0,152|| align=right|4,51|| align=right|3,159||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80456)||2000 AA8|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,158|| align=right|9,25|| align=right|3,452||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80457)||2000 AH9|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,171|| align=right|4,78|| align=right|3,603||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80458)||2000 AJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|6,17|| align=right|3,376||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80459)||2000 AV10|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,155|| align=right|5,73|| align=right|3,549||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80460)||2000 AJ12|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,197|| align=right|1,87|| align=right|3,671||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80461)||2000 AP14|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,184|| align=right|2,78|| align=right|3,374||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80462)||2000 AH18|| align=right|15,8|| align=right|2,174|| align=right|0,145|| align=right|1,88|| align=right|3,205||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80463)||2000 AK19|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|5,08|| align=right|3,390||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80464)||2000 AU19|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|7,51|| align=right|3,546||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80465)||2000 AQ20|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,083|| align=right|4,56|| align=right|3,292||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80466)||2000 AJ22|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|3,44|| align=right|3,565||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80467)||2000 AT23|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|3,09|| align=right|3,717||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80468)||2000 AE26|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|4,51|| align=right|3,672||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80469)||2000 AH28|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,157|| align=right|3,38|| align=right|3,427||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80470)||2000 AJ29|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,190|| align=right|3,36|| align=right|3,542||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80471)||2000 AK29|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,242|| align=right|3,71|| align=right|3,698||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80472)||2000 AN29|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,154|| align=right|5,70|| align=right|3,667||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80473)||2000 AQ29|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,092|| align=right|6,10|| align=right|3,453||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80474)||2000 AV29|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,057|| align=right|6,76|| align=right|3,465||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80475)||2000 AB30|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,096|| align=right|4,49|| align=right|3,522||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80476)||2000 AE30|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,074|| align=right|7,09|| align=right|3,422||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80477)||2000 AL30|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,248|| align=right|4,31|| align=right|4,195||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80478)||2000 AC31|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,115|| align=right|2,63|| align=right|3,690||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80479)||2000 AH31|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,118|| align=right|5,14|| align=right|3,432||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80480)||2000 AS32|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,094|| align=right|3,51|| align=right|3,516||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80481)||2000 AJ33|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,058|| align=right|14,01|| align=right|3,694||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80482)||2000 AV33|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,160|| align=right|3,00|| align=right|3,789||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80483)||2000 AE34|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|3,485||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80484)||2000 AN36|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,087|| align=right|3,18|| align=right|3,600||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80485)||2000 AM38|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,189|| align=right|3,40|| align=right|3,569||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80486)||2000 AT38|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,150|| align=right|2,90|| align=right|4,304||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80487)||2000 AW39|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,088|| align=right|3,72|| align=right|3,506||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80488)||2000 AE41|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,156|| align=right|4,65|| align=right|3,516||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80489)||2000 AR44|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,148||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80490)||2000 AW44|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,123|| align=right|2,64|| align=right|3,398||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80491)||2000 AJ45|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,109|| align=right|4,12|| align=right|3,328||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80492)||2000 AT46|| align=right|16,6|| align=right|2,462|| align=right|0,183|| align=right|3,09|| align=right|3,862||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80493)||2000 AK47|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|2,20|| align=right|3,744||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80494)||2000 AM47|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,063|| align=right|6,60|| align=right|3,358||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80495)||2000 AO48|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,184|| align=right|2,85|| align=right|3,256||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80496)||2000 AX48|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,235|| align=right|11,34|| align=right|3,692||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80497)||2000 AN49|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,116|| align=right|28,94|| align=right|4,159||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80498)||2000 AG50|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,083|| align=right|6,29|| align=right|3,344||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80499)||2000 AR50|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|4,064||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80500)||2000 AP53|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,212|| align=right|6,60|| align=right|3,718||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80501)||2000 AX53|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,078|| align=right|0,64|| align=right|3,460||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80502)||2000 AD54|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,175|| align=right|4,30|| align=right|3,614||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80503)||2000 AE54|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,127|| align=right|3,95|| align=right|3,427||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80504)||2000 AS54|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,134|| align=right|1,31|| align=right|3,760||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80505)||2000 AW54|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,132|| align=right|6,13|| align=right|3,382||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80506)||2000 AP55|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|4,75|| align=right|3,518||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80507)||2000 AU55|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,115|| align=right|7,25|| align=right|3,491||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80508)||2000 AC56|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,228|| align=right|1,56|| align=right|3,698||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80509)||2000 AE56|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,077|| align=right|2,81|| align=right|3,516||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80510)||2000 AJ57|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,030|| align=right|3,54|| align=right|3,459||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80511)||2000 AK57|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|4,25|| align=right|3,662||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80512)||2000 AM57|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,188|| align=right|9,66|| align=right|3,886||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80513)||2000 AS57|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,088|| align=right|5,99|| align=right|3,666||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80514)||2000 AV58|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,193|| align=right|2,75|| align=right|3,772||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80515)||2000 AA59|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,150|| align=right|8,23|| align=right|3,813||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80516)||2000 AL59|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,208|| align=right|5,43|| align=right|3,468||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80517)||2000 AM59|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,162|| align=right|9,53|| align=right|3,630||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80518)||2000 AS59|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,149|| align=right|4,84|| align=right|3,763||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80519)||2000 AQ60|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,109|| align=right|2,04|| align=right|3,613||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80520)||2000 AV60|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,133|| align=right|6,64|| align=right|3,351||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80521)||2000 AP61|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,127|| align=right|2,81|| align=right|3,429||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80522)||2000 AT61|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,131|| align=right|3,41|| align=right|3,528||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80523)||2000 AN62|| align=right|17,1|| align=right|2,406|| align=right|0,156|| align=right|3,21|| align=right|3,732||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80524)||2000 AD63|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|4,20|| align=right|3,615||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80525)||2000 AP63|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,051|| align=right|7,66|| align=right|3,484||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80526)||2000 AC64|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,079|| align=right|6,19|| align=right|3,758||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80527)||2000 AS64|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,133|| align=right|12,63|| align=right|3,693||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80528)||2000 AZ64|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,571||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80529)||2000 AR66|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|11,23|| align=right|3,655||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80530)||2000 AX70|| align=right|17,1|| align=right|2,351|| align=right|0,210|| align=right|3,14|| align=right|3,604||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80531)||2000 AY70|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,167|| align=right|5,22|| align=right|3,652||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80532)||2000 AV71|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,045|| align=right|4,46|| align=right|3,472||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80533)||2000 AW72|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|6,42|| align=right|3,591||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80534)||2000 AB73|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,120|| align=right|5,05|| align=right|3,413||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80535)||2000 AH73|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,095|| align=right|9,36|| align=right|3,482||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80536)||2000 AT74|| align=right|16,9|| align=right|2,251|| align=right|0,217|| align=right|6,55|| align=right|3,376||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80537)||2000 AA75|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|4,77|| align=right|3,316||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80538)||2000 AT78|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,153|| align=right|1,62|| align=right|3,521||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80539)||2000 AT79|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,206|| align=right|1,58|| align=right|3,730||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80540)||2000 AZ81|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,061|| align=right|2,14|| align=right|3,297||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80541)||2000 AL82|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,709||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80542)||2000 AD84|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,047|| align=right|6,53|| align=right|3,400||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80543)||2000 AO84|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,111|| align=right|5,49|| align=right|3,310||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80544)||2000 AZ84|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|0,76|| align=right|3,761||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80545)||2000 AD85|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,165|| align=right|2,67|| align=right|3,464||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80546)||2000 AO85|| align=right|15,6|| align=right|2,485|| align=right|0,140|| align=right|1,64|| align=right|3,917||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80547)||2000 AR85|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,129|| align=right|6,87|| align=right|3,602||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80548)||2000 AW85|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|1,92|| align=right|3,605||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80549)||2000 AX88|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,077|| align=right|5,20|| align=right|3,751||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80550)||2000 AK89|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,098|| align=right|5,62|| align=right|3,372||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80551)||2000 AL89|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,357||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80552)||2000 AF90|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|4,61|| align=right|3,534||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80553)||2000 AN90|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,114|| align=right|2,72|| align=right|3,731||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80554)||2000 AJ91|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,177|| align=right|4,65|| align=right|3,686||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80555)||2000 AO93|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|6,61|| align=right|3,448||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80556)||2000 AB95|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,070|| align=right|6,02|| align=right|3,718||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80557)||2000 AS96|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,241|| align=right|5,69|| align=right|4,101||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80558)||2000 AQ102|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,125|| align=right|7,44|| align=right|3,484||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80559)||2000 AR103|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|8,58|| align=right|3,600||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80560)||2000 AX103|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,102|| align=right|5,93|| align=right|3,467||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80561)||2000 AZ104|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,085|| align=right|6,25|| align=right|3,720||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80562)||2000 AY106|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,046|| align=right|6,91|| align=right|3,359||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80563)||2000 AH107|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,095|| align=right|6,44|| align=right|3,472||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80564)||2000 AX109|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,081|| align=right|6,25|| align=right|3,361||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80565)||2000 AN110|| align=right|16,6|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|3,84|| align=right|3,549||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80566)||2000 AG111|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,119|| align=right|7,40|| align=right|3,519||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80567)||2000 AQ111|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,111|| align=right|5,69|| align=right|3,828||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80568)||2000 AJ112|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|3,97|| align=right|3,773||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80569)||2000 AG115|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,202|| align=right|8,15|| align=right|3,573||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80570)||2000 AJ115|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,182|| align=right|7,32|| align=right|3,534||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80571)||2000 AQ116|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,079|| align=right|6,01|| align=right|3,403||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80572)||2000 AZ116|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,179|| align=right|13,76|| align=right|3,778||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80573)||2000 AO118|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,169|| align=right|5,70|| align=right|3,598||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80574)||2000 AO119|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,180|| align=right|12,63|| align=right|4,094||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80575)||2000 AD120|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|3,59|| align=right|3,347||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80576)||2000 AE120|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,069|| align=right|2,27|| align=right|3,508||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80577)||2000 AQ120|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,123|| align=right|5,93|| align=right|3,553||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80578)||2000 AJ121|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,060|| align=right|6,05|| align=right|3,684||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80579)||2000 AF123|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|6,14|| align=right|3,477||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80580)||2000 AG123|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,150|| align=right|4,50|| align=right|3,532||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80581)||2000 AS124|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,214|| align=right|8,43|| align=right|3,606||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80582)||2000 AY125|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|3,692||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80583)||2000 AL127|| align=right|16,0|| align=right|2,483|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|3,912||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80584)||2000 AN127|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,501||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80585)||2000 AV128|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,211|| align=right|4,28|| align=right|3,612||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80586)||2000 AU129|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,113|| align=right|14,50|| align=right|4,019||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80587)||2000 AU131|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,138|| align=right|2,66|| align=right|3,829||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80588)||2000 AW132|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|3,30|| align=right|3,650||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80589)||2000 AL135|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,023|| align=right|5,76|| align=right|3,747||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80590)||2000 AP135|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,106|| align=right|5,27|| align=right|3,504||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80591)||2000 AA136|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,241|| align=right|5,26|| align=right|3,652||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80592)||2000 AM143|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,073|| align=right|4,86|| align=right|3,675||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80593)||2000 AG144|| align=right|13,9|| align=right|2,287|| align=right|0,330|| align=right|24,34|| align=right|3,458||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80594)||2000 AA145|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|3,728||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80595)||2000 AO145|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|7,57|| align=right|3,465||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80596)||2000 AZ145|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,243|| align=right|1,50|| align=right|3,552||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80597)||2000 AD147|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,038|| align=right|6,29|| align=right|3,403||MBA||6. ledna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(80598)||2000 AQ147|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,064|| align=right|3,61|| align=right|3,355||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80599)||2000 AB148|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,120|| align=right|7,54|| align=right|3,454||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80600)||2000 AC149|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|6,58|| align=right|3,428||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80601)||2000 AL149|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,253|| align=right|6,39|| align=right|3,648||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80602)||2000 AH153|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|8,31|| align=right|3,547||MBA||9. ledna 2000||Grasslands||J. McGaha
|-
|(80603)||2000 AE154|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,153|| align=right|4,72|| align=right|3,380||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80604)||2000 AD155|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|2,55|| align=right|3,501||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80605)||2000 AP155|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,116|| align=right|5,36|| align=right|3,440||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80606)||2000 AD159|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,211|| align=right|2,69|| align=right|3,724||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80607)||2000 AN159|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,124|| align=right|8,57|| align=right|3,636||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80608)||2000 AB160|| align=right|15,2|| align=right|2,203|| align=right|0,169|| align=right|5,66|| align=right|3,270||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80609)||2000 AU162|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,167|| align=right|2,69|| align=right|3,688||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80610)||2000 AE163|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|5,34|| align=right|3,583||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80611)||2000 AU163|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,050|| align=right|7,14|| align=right|3,808||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80612)||2000 AM167|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,249|| align=right|22,98|| align=right|3,474||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80613)||2000 AY167|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,119|| align=right|5,75|| align=right|3,437||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80614)||2000 AO168|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|3,21|| align=right|3,757||MBA||12. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80615)||2000 AK170|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,165|| align=right|8,12|| align=right|3,552||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80616)||2000 AV173|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,160|| align=right|7,49|| align=right|3,439||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80617)||2000 AG174|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,126|| align=right|8,35|| align=right|3,493||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80618)||2000 AO175|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,154|| align=right|5,85|| align=right|3,679||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80619)||2000 AW176|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,215|| align=right|6,28|| align=right|3,741||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80620)||2000 AY178|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,138|| align=right|7,60|| align=right|3,719||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80621)||2000 AQ181|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|5,94|| align=right|3,553||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80622)||2000 AD182|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,056|| align=right|7,15|| align=right|3,508||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80623)||2000 AE184|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,153|| align=right|6,03|| align=right|3,543||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80624)||2000 AB186|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,174|| align=right|8,95|| align=right|3,383||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80625)||2000 AN193|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,227|| align=right|8,16|| align=right|3,706||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80626)||2000 AE194|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,103|| align=right|10,86|| align=right|3,630||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80627)||2000 AT196|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,139|| align=right|11,63|| align=right|3,660||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80628)||2000 AP197|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,120|| align=right|9,53|| align=right|3,811||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80629)||2000 AJ204|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,258|| align=right|3,28|| align=right|3,601||MBA||14. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(80630)||2000 AL204|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|3,50|| align=right|3,595||MBA||14. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(80631)||2000 AW204|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|23,06|| align=right|3,574||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80632)||2000 AL205|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,103|| align=right|0,92|| align=right|3,623||MBA||15. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80633)||2000 AU205|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|5,46|| align=right|3,700||MBA||15. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80634)||2000 AV209|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,134|| align=right|0,63|| align=right|3,412||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80635)||2000 AL211|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,113|| align=right|2,45|| align=right|3,632||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80636)||2000 AV214|| align=right|16,8|| align=right|2,164|| align=right|0,071|| align=right|1,04|| align=right|3,183||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80637)||2000 AK215|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,096|| align=right|6,47|| align=right|3,415||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80638)||2000 AM217|| align=right|12,3|| align=right|5,240|| align=right|0,085|| align=right|5,38|| align=right|12,00||JUT||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80639)||2000 AT218|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,260|| align=right|1,29|| align=right|3,396||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80640)||2000 AM220|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,131|| align=right|6,85|| align=right|3,458||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80641)||2000 AD221|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|5,88|| align=right|3,433||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80642)||2000 AN223|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,125|| align=right|7,16|| align=right|3,805||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80643)||2000 AO223|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,093|| align=right|6,20|| align=right|3,581||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80644)||2000 AP223|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,204|| align=right|1,63|| align=right|3,653||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80645)||2000 AN227|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,244|| align=right|8,84|| align=right|3,611||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80646)||2000 AG233|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,145|| align=right|6,74|| align=right|3,605||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80647)||2000 AX238|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,126|| align=right|14,11|| align=right|4,243||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80648)||2000 AZ238|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|8,07|| align=right|3,535||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80649)||2000 AF239|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,199|| align=right|2,91|| align=right|3,843||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80650)||2000 AY246|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,217|| align=right|5,66|| align=right|3,344||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80651)||2000 AJ251|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|3,50|| align=right|3,580||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80652)||2000 BB|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,075|| align=right|2,21|| align=right|3,444||MBA||16. ledna 2000||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(80653)||2000 BR1|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,161|| align=right|1,78|| align=right|3,679||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80654)||2000 BE2|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,195|| align=right|6,01|| align=right|3,390||MBA||25. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80655)||2000 BO3|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,120|| align=right|7,29|| align=right|3,463||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80656)||2000 BT7|| align=right|15,9|| align=right|2,179|| align=right|0,128|| align=right|6,76|| align=right|3,217||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80657)||2000 BH8|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,554||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80658)||2000 BP8|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,138|| align=right|4,81|| align=right|3,712||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80659)||2000 BM9|| align=right|16,7|| align=right|2,437|| align=right|0,191|| align=right|0,75|| align=right|3,803||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80660)||2000 BN9|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,197|| align=right|12,72|| align=right|4,245||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80661)||2000 BF10|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,219|| align=right|6,71|| align=right|3,682||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80662)||2000 BS10|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,207|| align=right|6,54|| align=right|3,378||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80663)||2000 BX10|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,076|| align=right|6,83|| align=right|3,680||MBA||28. ledna 2000||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(80664)||2000 BZ10|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,145|| align=right|6,03|| align=right|3,356||MBA||26. ledna 2000||Dynic||A. Sugie
|-
|(80665)||2000 BD11|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,134|| align=right|6,09|| align=right|3,611||MBA||28. ledna 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(80666)||2000 BP14|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|7,27|| align=right|3,740||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80667)||2000 BA15|| align=right|14,8|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|7,16|| align=right|3,552||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80668)||2000 BD15|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,090|| align=right|7,64|| align=right|3,598||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80669)||2000 BR15|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,167|| align=right|7,54|| align=right|3,772||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80670)||2000 BD16|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|7,35|| align=right|3,481||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80671)||2000 BM17|| align=right|15,6|| align=right|2,191|| align=right|0,190|| align=right|5,52|| align=right|3,242||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80672)||2000 BU17|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,131|| align=right|5,42|| align=right|3,462||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80673)||2000 BO18|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,084|| align=right|6,49|| align=right|3,593||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80674)||2000 BW19|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,186|| align=right|3,10|| align=right|3,720||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80675)||2000 BV22|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|10,33|| align=right|3,448||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(80676)||2000 BM25|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|7,50|| align=right|3,397||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80677)||2000 BN25|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,127|| align=right|1,36|| align=right|3,694||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80678)||2000 BR25|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,113|| align=right|6,77|| align=right|3,670||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80679)||2000 BR28|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,044|| align=right|2,24|| align=right|3,543||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80680)||2000 BW29|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|3,27|| align=right|3,643||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80681)||2000 BC30|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,158|| align=right|4,63|| align=right|3,512||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80682)||2000 BN30|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,163|| align=right|2,40|| align=right|3,743||MBA||27. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80683)||2000 BP30|| align=right|16,2|| align=right|2,190|| align=right|0,136|| align=right|3,22|| align=right|3,240||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80684)||2000 BW32|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,118|| align=right|7,67|| align=right|3,589||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80685)||2000 BB33|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,125|| align=right|4,28|| align=right|3,512||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80686)||2000 BX33|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,157|| align=right|7,16|| align=right|3,658||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(80687)||2000 BL34|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|3,94|| align=right|4,132||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(80688)||2000 BO34|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,065|| align=right|7,57|| align=right|3,729||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(80689)||2000 BB36|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,143|| align=right|4,14|| align=right|3,849||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80690)||2000 BX47|| align=right|17,3|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|0,73|| align=right|3,637||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80691)||2000 BE52|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|6,01|| align=right|4,122||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80692)||2000 CD|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,016|| align=right|13,95|| align=right|3,860||MBA||2. února 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(80693)||2000 CH|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,010|| align=right|3,27|| align=right|3,532||MBA||1. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80694)||2000 CN|| align=right|16,2|| align=right|2,461|| align=right|0,157|| align=right|5,01|| align=right|3,860||MBA||2. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80695)||2000 CP|| align=right|15,0|| align=right|2,711|| align=right|0,137|| align=right|4,07|| align=right|4,464||MBA||2. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80696)||2000 CB1|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|1,76|| align=right|3,810||MBA||3. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80697)||2000 CC1|| align=right|16,9|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|0,72|| align=right|3,692||MBA||3. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80698)||2000 CH1|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,226|| align=right|3,87|| align=right|3,788||MBA||4. února 2000||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(80699)||2000 CM1|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,151|| align=right|2,03|| align=right|3,759||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80700)||2000 CA2|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,065|| align=right|3,05|| align=right|3,602||MBA||2. února 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(80701)||2000 CP4|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,124|| align=right|2,93|| align=right|3,674||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80702)||2000 CC5|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,042|| align=right|3,31|| align=right|3,610||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80703)||2000 CJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,234|| align=right|3,15|| align=right|4,287||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80704)||2000 CM5|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,085|| align=right|6,18|| align=right|3,391||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80705)||2000 CU8|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,645||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80706)||2000 CL16|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,252|| align=right|1,25|| align=right|3,663||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80707)||2000 CD17|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,108|| align=right|2,25|| align=right|3,819||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80708)||2000 CS18|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,130|| align=right|6,23|| align=right|3,745||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80709)||2000 CH19|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,173|| align=right|1,29|| align=right|3,710||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80710)||2000 CK19|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,102|| align=right|8,56|| align=right|3,701||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80711)||2000 CN19|| align=right|16,6|| align=right|2,407|| align=right|0,218|| align=right|2,74|| align=right|3,735||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80712)||2000 CL20|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,199|| align=right|14,04|| align=right|4,115||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80713)||2000 CM20|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,182|| align=right|1,67|| align=right|3,786||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80714)||2000 CR20|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,175|| align=right|1,69|| align=right|3,725||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80715)||2000 CO21|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,085|| align=right|5,89|| align=right|3,699||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80716)||2000 CQ21|| align=right|16,7|| align=right|2,449|| align=right|0,279|| align=right|7,04|| align=right|3,832||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80717)||2000 CX22|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,065|| align=right|4,66|| align=right|3,650||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80718)||2000 CW23|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,191|| align=right|1,52|| align=right|3,693||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80719)||2000 CG24|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,123|| align=right|9,46|| align=right|4,462||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80720)||2000 CO24|| align=right|16,5|| align=right|2,451|| align=right|0,138|| align=right|1,19|| align=right|3,838||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80721)||2000 CS24|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,120|| align=right|6,06|| align=right|3,663||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80722)||2000 CS25|| align=right|17,0|| align=right|2,361|| align=right|0,066|| align=right|7,01|| align=right|3,626||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80723)||2000 CB26|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,524||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80724)||2000 CC26|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,209|| align=right|5,31|| align=right|3,579||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80725)||2000 CD26|| align=right|16,8|| align=right|2,362|| align=right|0,130|| align=right|2,37|| align=right|3,630||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80726)||2000 CP26|| align=right|16,6|| align=right|2,403|| align=right|0,127|| align=right|1,06|| align=right|3,725||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80727)||2000 CW27|| align=right|16,1|| align=right|2,476|| align=right|0,129|| align=right|1,92|| align=right|3,895||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80728)||2000 CB28|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,239|| align=right|2,70|| align=right|3,691||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80729)||2000 CS28|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,130|| align=right|2,20|| align=right|3,802||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80730)||2000 CM29|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,043|| align=right|2,70|| align=right|3,797||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80731)||2000 CQ29|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,066|| align=right|4,31|| align=right|3,806||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80732)||2000 CK30|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,131|| align=right|5,69|| align=right|4,149||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80733)||2000 CQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|4,043||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80734)||2000 CQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,214|| align=right|6,32|| align=right|3,553||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80735)||2000 CT32|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,679||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80736)||2000 CX32|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,087|| align=right|2,36|| align=right|3,726||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80737)||2000 CA33|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,107|| align=right|2,69|| align=right|3,649||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80738)||2000 CW33|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,130|| align=right|2,33|| align=right|3,740||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80739)||2000 CK34|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,100|| align=right|5,49|| align=right|3,578||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80740)||2000 CX34|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,127|| align=right|3,31|| align=right|3,531||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80741)||2000 CV36|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,243|| align=right|12,42|| align=right|4,110||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80742)||2000 CH37|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|3,753||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80743)||2000 CQ37|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|3,771||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80744)||2000 CV38|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,187|| align=right|5,19|| align=right|3,407||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80745)||2000 CD39|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,177|| align=right|5,59|| align=right|3,401||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80746)||2000 CL41|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|3,698||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80747)||2000 CN42|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|5,94|| align=right|3,532||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80748)||2000 CE43|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,050|| align=right|6,51|| align=right|3,682||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80749)||2000 CQ43|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|7,39|| align=right|3,418||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80750)||2000 CR44|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,039|| align=right|5,50|| align=right|3,710||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80751)||2000 CB46|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,076|| align=right|5,97|| align=right|3,729||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80752)||2000 CG49|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,132|| align=right|6,60|| align=right|3,563||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80753)||2000 CO49|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,148|| align=right|3,03|| align=right|3,723||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80754)||2000 CV49|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,158|| align=right|9,20|| align=right|3,656||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80755)||2000 CN50|| align=right|16,1|| align=right|2,478|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,901||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80756)||2000 CK52|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,112|| align=right|4,36|| align=right|3,760||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80757)||2000 CS52|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,251|| align=right|8,10|| align=right|3,666||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80758)||2000 CU52|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,156|| align=right|6,04|| align=right|3,792||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80759)||2000 CL53|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,120|| align=right|0,61|| align=right|3,849||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80760)||2000 CY53|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,170|| align=right|6,88|| align=right|3,451||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80761)||2000 CA54|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,145|| align=right|2,07|| align=right|3,676||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80762)||2000 CG54|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,230|| align=right|3,97|| align=right|4,158||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80763)||2000 CM55|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,116|| align=right|4,66|| align=right|3,508||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80764)||2000 CP55|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,169|| align=right|2,26|| align=right|3,293||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80765)||2000 CB57|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,566||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80766)||2000 CT57|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,129|| align=right|2,07|| align=right|3,698||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80767)||2000 CN60|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,049|| align=right|6,43|| align=right|3,593||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80768)||2000 CP60|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80769)||2000 CX60|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,116|| align=right|6,04|| align=right|3,532||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80770)||2000 CB61|| align=right|13,7|| align=right|2,620|| align=right|0,065|| align=right|26,54|| align=right|4,241||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80771)||2000 CJ61|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,144|| align=right|4,50|| align=right|3,705||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80772)||2000 CX61|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,115|| align=right|6,66|| align=right|3,774||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80773)||2000 CY63|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,039|| align=right|11,67|| align=right|5,439||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80774)||2000 CD64|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,212|| align=right|28,06|| align=right|4,368||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80775)||2000 CN65|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,077|| align=right|6,50|| align=right|3,706||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80776)||2000 CV65|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,162|| align=right|14,42|| align=right|3,887||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80777)||2000 CN66|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,200|| align=right|4,82|| align=right|3,695||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80778)||2000 CA69|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,154|| align=right|3,12|| align=right|3,816||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80779)||2000 CP76|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,126|| align=right|2,93|| align=right|3,639||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80780)||2000 CM77|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,243|| align=right|2,91|| align=right|3,551||MBA||8. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80781)||2000 CD78|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,157|| align=right|1,28|| align=right|3,753||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80782)||2000 CJ78|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,202|| align=right|1,86|| align=right|3,613||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80783)||2000 CR79|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|6,40|| align=right|3,536||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80784)||2000 CG80|| align=right|16,2|| align=right|2,478|| align=right|0,102|| align=right|6,58|| align=right|3,899||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80785)||2000 CD81|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,668||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80786)||2000 CH81|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,055|| align=right|8,17|| align=right|3,880||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80787)||2000 CM83|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,221|| align=right|3,86|| align=right|4,111||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80788)||2000 CU84|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,168|| align=right|2,80|| align=right|3,647||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80789)||2000 CC85|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,134|| align=right|3,40|| align=right|3,681||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80790)||2000 CS85|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|1,97|| align=right|3,689||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80791)||2000 CE86|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,095|| align=right|2,46|| align=right|4,141||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80792)||2000 CN86|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,216|| align=right|11,91|| align=right|3,805||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80793)||2000 CX86|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,143|| align=right|1,57|| align=right|3,886||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80794)||2000 CC87|| align=right|16,8|| align=right|2,437|| align=right|0,133|| align=right|1,59|| align=right|3,804||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80795)||2000 CE87|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,049|| align=right|6,57|| align=right|3,663||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80796)||2000 CG87|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,151|| align=right|2,09|| align=right|3,772||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80797)||2000 CX87|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,141|| align=right|3,79|| align=right|3,505||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80798)||2000 CP89|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|7,03|| align=right|3,716||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80799)||2000 CV94|| align=right|15,9|| align=right|2,407|| align=right|0,144|| align=right|3,31|| align=right|3,733||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80800)||2000 CU96|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,108|| align=right|5,55|| align=right|3,601||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80801)||2000 CP98|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,196|| align=right|0,78|| align=right|3,764||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80802)||2000 CD99|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,102|| align=right|3,63|| align=right|3,609||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80803)||2000 CX100|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,137|| align=right|2,18|| align=right|3,739||MBA||12. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80804)||2000 CG102|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,169|| align=right|4,40|| align=right|3,586||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80805)||2000 CU103|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,095|| align=right|5,73|| align=right|3,855||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80806)||2000 CM105|| align=right|6,3|| align=right|42,30|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|276||CBW BIN||6. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(80807)||2000 CX112|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,165|| align=right|5,47|| align=right|3,803||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80808)||2000 CU114|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,096|| align=right|3,09|| align=right|4,028||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80809)||2000 CX114|| align=right|16,5|| align=right|2,527|| align=right|0,204|| align=right|17,35|| align=right|4,017||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80810)||2000 CC115|| align=right|15,4|| align=right|2,840|| align=right|0,089|| align=right|16,20|| align=right|4,786||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80811)||2000 CN116|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|3,85|| align=right|3,763||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80812)||2000 CY116|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,178|| align=right|15,38|| align=right|4,036||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80813)||2000 CZ120|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,155|| align=right|9,51|| align=right|3,575||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80814)||2000 CT121|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,035|| align=right|2,59|| align=right|3,413||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80815)||2000 CD122|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,125|| align=right|3,20|| align=right|3,811||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80816)||2000 CR122|| align=right|14,9|| align=right|2,231|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,332||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80817)||2000 CK125|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,142|| align=right|3,13|| align=right|3,659||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80818)||2000 CY125|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|6,04|| align=right|3,834||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80819)||2000 CH127|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,162|| align=right|5,41|| align=right|3,390||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80820)||2000 CQ129|| align=right|16,8|| align=right|2,265|| align=right|0,192|| align=right|2,65|| align=right|3,408||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80821)||2000 CQ137|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,159|| align=right|0,54|| align=right|4,175||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80822)||2000 CD140|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,100|| align=right|2,22|| align=right|4,277||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80823)||2000 DP|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|2,28|| align=right|3,699||MBA||23. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80824)||2000 DX|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,080|| align=right|6,37|| align=right|3,563||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80825)||2000 DZ|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|3,420||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80826)||2000 DH1|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,185|| align=right|8,43|| align=right|3,706||MBA||26. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(80827)||2000 DV1|| align=right|17,3|| align=right|2,365|| align=right|0,200|| align=right|0,38|| align=right|3,636||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80828)||2000 DF2|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,200|| align=right|11,91|| align=right|4,414||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80829)||2000 DX2|| align=right|16,6|| align=right|2,171|| align=right|0,222|| align=right|6,47|| align=right|3,198||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80830)||2000 DS3|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,159|| align=right|13,20|| align=right|4,129||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80831)||2000 DQ4|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,082|| align=right|7,89|| align=right|3,452||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80832)||2000 DX4|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,190|| align=right|4,59|| align=right|3,731||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80833)||2000 DR5|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,045|| align=right|5,25|| align=right|3,726||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80834)||2000 DS5|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,245|| align=right|24,51|| align=right|3,657||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80835)||2000 DK7|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,113|| align=right|10,96|| align=right|3,697||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80836)||2000 DU7|| align=right|17,0|| align=right|2,313|| align=right|0,163|| align=right|1,09|| align=right|3,518||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80837)||2000 DV7|| align=right|16,9|| align=right|2,430|| align=right|0,189|| align=right|0,82|| align=right|3,786||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80838)||2000 DJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|6,51|| align=right|3,716||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80839)||2000 DS12|| align=right|16,4|| align=right|2,718|| align=right|0,084|| align=right|3,18|| align=right|4,480||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80840)||2000 DT13|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,287|| align=right|4,64|| align=right|4,130||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80841)||2000 DR14|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,166|| align=right|4,69|| align=right|3,647||MBA||25. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80842)||2000 DW14|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,054|| align=right|5,86|| align=right|3,882||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80843)||2000 DO17|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,083|| align=right|22,56|| align=right|4,076||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80844)||2000 DK18|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,172|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80845)||2000 DZ18|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,068|| align=right|10,02|| align=right|4,083||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80846)||2000 DL19|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,122|| align=right|8,21|| align=right|3,402||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80847)||2000 DX19|| align=right|16,8|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|1,08|| align=right|3,774||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80848)||2000 DY19|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,157|| align=right|1,91|| align=right|3,775||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80849)||2000 DM20|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|2,11|| align=right|3,646||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80850)||2000 DN20|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,169|| align=right|3,55|| align=right|3,499||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80851)||2000 DX20|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|12,51|| align=right|4,107||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80852)||2000 DF21|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,200|| align=right|2,63|| align=right|3,641||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80853)||2000 DK22|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|6,53|| align=right|4,165||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80854)||2000 DQ22|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|5,65|| align=right|3,738||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80855)||2000 DD23|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|14,12|| align=right|4,039||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80856)||2000 DF23|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,104|| align=right|5,90|| align=right|3,797||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80857)||2000 DJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,131|| align=right|5,64|| align=right|3,445||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80858)||2000 DL24|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,122|| align=right|2,64|| align=right|3,721||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80859)||2000 DD25|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,149|| align=right|5,29|| align=right|3,615||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80860)||2000 DZ25|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,079|| align=right|6,54|| align=right|3,664||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80861)||2000 DU26|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,189|| align=right|1,08|| align=right|3,752||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80862)||2000 DV26|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,259|| align=right|5,59|| align=right|3,535||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80863)||2000 DT27|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,145|| align=right|8,03|| align=right|3,582||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80864)||2000 DZ27|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,107|| align=right|2,46|| align=right|3,707||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80865)||2000 DH28|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,159|| align=right|0,94|| align=right|3,738||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80866)||2000 DN28|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|2,00|| align=right|3,682||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80867)||2000 DO28|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,136|| align=right|1,48|| align=right|3,817||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80868)||2000 DX28|| align=right|16,9|| align=right|2,455|| align=right|0,152|| align=right|0,58|| align=right|3,846||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80869)||2000 DA31|| align=right|16,3|| align=right|2,518|| align=right|0,046|| align=right|1,89|| align=right|3,995||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80870)||2000 DY31|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,189|| align=right|4,87|| align=right|3,621||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80871)||2000 DM32|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,166|| align=right|5,31|| align=right|3,531||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80872)||2000 DN33|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|2,09|| align=right|3,660||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80873)||2000 DS33|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,179|| align=right|1,93|| align=right|3,789||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80874)||2000 DF35|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,105|| align=right|2,82|| align=right|3,628||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80875)||2000 DU35|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,129|| align=right|0,67|| align=right|3,794||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80876)||2000 DA37|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,302|| align=right|18,64|| align=right|4,149||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80877)||2000 DR37|| align=right|17,2|| align=right|2,430|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|3,787||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80878)||2000 DY37|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,194|| align=right|12,28|| align=right|4,349||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80879)||2000 DB39|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|4,41|| align=right|3,580||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80880)||2000 DT39|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|3,79|| align=right|4,164||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80881)||2000 DV40|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,201|| align=right|2,30|| align=right|3,647||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80882)||2000 DX40|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,112|| align=right|2,60|| align=right|3,681||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80883)||2000 DY40|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|4,31|| align=right|4,299||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80884)||2000 DC42|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|3,33|| align=right|4,227||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80885)||2000 DJ42|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,145|| align=right|1,71|| align=right|3,751||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80886)||2000 DO42|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,085|| align=right|2,12|| align=right|4,255||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80887)||2000 DQ42|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,114|| align=right|2,78|| align=right|4,175||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80888)||2000 DT42|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,112|| align=right|5,75|| align=right|4,491||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80889)||2000 DM43|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,068|| align=right|2,25|| align=right|4,214||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80890)||2000 DY45|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,761||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80891)||2000 DP48|| align=right|16,4|| align=right|2,452|| align=right|0,145|| align=right|6,69|| align=right|3,839||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80892)||2000 DO50|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,234|| align=right|1,72|| align=right|3,725||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80893)||2000 DL51|| align=right|16,1|| align=right|2,623|| align=right|0,121|| align=right|1,52|| align=right|4,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80894)||2000 DK52|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,193|| align=right|4,31|| align=right|3,641||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80895)||2000 DM52|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,091|| align=right|1,30|| align=right|3,769||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80896)||2000 DF53|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,119|| align=right|2,43|| align=right|4,133||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80897)||2000 DV53|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,107|| align=right|3,92|| align=right|4,082||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80898)||2000 DA54|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|3,78|| align=right|4,125||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80899)||2000 DO54|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,094|| align=right|6,22|| align=right|3,750||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80900)||2000 DQ54|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,094|| align=right|4,45|| align=right|4,071||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80901)||2000 DY55|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|3,670||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80902)||2000 DA56|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,219||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80903)||2000 DD56|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,178|| align=right|0,93|| align=right|3,633||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80904)||2000 DO56|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,121|| align=right|4,96|| align=right|4,255||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80905)||2000 DC58|| align=right|16,8|| align=right|2,586|| align=right|0,155|| align=right|2,55|| align=right|4,158||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80906)||2000 DK58|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,205|| align=right|3,39|| align=right|3,691||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80907)||2000 DS58|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,135|| align=right|4,35|| align=right|3,848||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80908)||2000 DF59|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,073|| align=right|0,62|| align=right|4,213||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80909)||2000 DL59|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,144|| align=right|2,62|| align=right|3,655||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80910)||2000 DL60|| align=right|16,1|| align=right|2,480|| align=right|0,167|| align=right|3,50|| align=right|3,904||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80911)||2000 DT60|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,102|| align=right|4,20|| align=right|4,054||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80912)||2000 DA62|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,121|| align=right|2,11|| align=right|4,271||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80913)||2000 DK62|| align=right|16,1|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|2,02|| align=right|4,233||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80914)||2000 DE63|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,146|| align=right|0,82|| align=right|3,661||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80915)||2000 DK63|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,200|| align=right|1,48|| align=right|3,667||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80916)||2000 DF65|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,051|| align=right|13,59|| align=right|3,728||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80917)||2000 DN67|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,142|| align=right|1,04|| align=right|3,678||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80918)||2000 DY67|| align=right|16,2|| align=right|2,516|| align=right|0,111|| align=right|2,09|| align=right|3,990||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80919)||2000 DG68|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|13,02|| align=right|4,098||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80920)||2000 DV69|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|3,40|| align=right|3,864||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80921)||2000 DA70|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|6,63|| align=right|3,478||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80922)||2000 DF70|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,039|| align=right|3,48|| align=right|4,187||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80923)||2000 DF73|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,036|| align=right|0,36|| align=right|4,174||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80924)||2000 DJ73|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|7,61|| align=right|3,670||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80925)||2000 DR73|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,096|| align=right|4,17|| align=right|4,565||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80926)||2000 DG74|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,178|| align=right|3,30|| align=right|3,867||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80927)||2000 DJ74|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,036|| align=right|3,25|| align=right|4,054||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80928)||2000 DL75|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,206|| align=right|5,16|| align=right|4,150||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80929)||2000 DM75|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,681||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80930)||2000 DV75|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|5,93|| align=right|3,674||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80931)||2000 DX76|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,188|| align=right|2,01|| align=right|3,814||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80932)||2000 DK78|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,103|| align=right|3,13|| align=right|4,000||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80933)||2000 DQ78|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|12,38|| align=right|4,201||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80934)||2000 DM79|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,221|| align=right|2,88|| align=right|3,758||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80935)||2000 DZ79|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|3,36|| align=right|3,794||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80936)||2000 DS80|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,45|| align=right|3,767||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80937)||2000 DU80|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,177|| align=right|3,21|| align=right|3,777||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80938)||2000 DA83|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|4,21|| align=right|3,529||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80939)||2000 DS85|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,090|| align=right|5,26|| align=right|3,469||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80940)||2000 DD86|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,086|| align=right|7,03|| align=right|3,881||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80941)||2000 DN86|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,229|| align=right|6,11|| align=right|3,686||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80942)||2000 DX87|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,068|| align=right|6,44|| align=right|3,458||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80943)||2000 DX89|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,231|| align=right|7,87|| align=right|3,841||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80944)||2000 DN92|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,227|| align=right|1,38|| align=right|4,212||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80945)||2000 DN93|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,098|| align=right|2,66|| align=right|3,703||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80946)||2000 DX94|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,042|| align=right|7,54|| align=right|3,753||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80947)||2000 DZ95|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,137|| align=right|3,90|| align=right|3,782||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80948)||2000 DE96|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,092|| align=right|4,35|| align=right|3,666||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80949)||2000 DG96|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,155|| align=right|4,59|| align=right|3,686||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80950)||2000 DJ96|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,150|| align=right|2,52|| align=right|3,800||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80951)||2000 DK96|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,200|| align=right|9,07|| align=right|3,381||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80952)||2000 DF98|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,042|| align=right|8,43|| align=right|4,054||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80953)||2000 DK98|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,108|| align=right|4,62|| align=right|4,243||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80954)||2000 DZ98|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|3,825||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80955)||2000 DL101|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,089|| align=right|5,11|| align=right|3,684||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80956)||2000 DV101|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,152|| align=right|11,43|| align=right|4,288||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80957)||2000 DL104|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,137|| align=right|8,53|| align=right|4,247||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80958)||2000 DM104|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,075|| align=right|7,86|| align=right|4,029||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80959)||2000 DK105|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,238|| align=right|11,67|| align=right|3,805||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80960)||2000 DE106|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,174|| align=right|6,06|| align=right|4,104||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80961)||2000 DU106|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,217|| align=right|4,83|| align=right|4,073||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80962)||2000 DX107|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|8,51|| align=right|3,498||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80963)||2000 DZ108|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,150|| align=right|4,93|| align=right|3,499||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80964)||2000 DM109|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,140|| align=right|27,94|| align=right|4,216||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80965)||2000 DE111|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,095|| align=right|1,28|| align=right|4,123||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80966)||2000 DP111|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,212|| align=right|2,04|| align=right|3,616||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80967)||2000 DV111|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|3,699||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80968)||2000 DK112|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,194|| align=right|14,28|| align=right|4,195||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80969)||2000 DL112|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,227|| align=right|1,25|| align=right|3,540||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80970)||2000 DS112|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,115|| align=right|5,11|| align=right|4,072||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80971)||2000 DX114|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,197|| align=right|0,65|| align=right|3,778||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80972)||2000 DM116|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,147|| align=right|8,33|| align=right|3,506||MBA||25. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(80973)||2000 EQ|| align=right|16,0|| align=right|2,434|| align=right|0,151|| align=right|3,79|| align=right|3,798||MBA||3. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80974)||2000 ER|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,167|| align=right|4,36|| align=right|4,336||MBA||3. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80975)||2000 EX1|| align=right|17,1|| align=right|2,368|| align=right|0,157|| align=right|0,94|| align=right|3,644||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80976)||2000 EK3|| align=right|15,8|| align=right|2,451|| align=right|0,145|| align=right|9,81|| align=right|3,836||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80977)||2000 EE7|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,249|| align=right|1,06|| align=right|3,664||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80978)||2000 EG8|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,155|| align=right|0,85|| align=right|3,771||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80979)||2000 EX8|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|4,90|| align=right|4,139||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80980)||2000 EV9|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,041|| align=right|1,21|| align=right|4,117||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80981)||2000 EK10|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,105|| align=right|13,12|| align=right|4,163||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80982)||2000 EU12|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,167|| align=right|9,94|| align=right|3,688||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80983)||2000 EV12|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,007|| align=right|9,23|| align=right|3,673||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80984)||2000 EO15|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,146|| align=right|7,08|| align=right|3,701||MBA||6. března 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(80985)||2000 EN16|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,086|| align=right|7,61|| align=right|3,790||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80986)||2000 EM17|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,159|| align=right|2,65|| align=right|4,037||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80987)||2000 EN17|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,139|| align=right|13,42|| align=right|4,263||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80988)||2000 EK19|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,168|| align=right|2,94|| align=right|3,727||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80989)||2000 EC23|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,286|| align=right|3,09|| align=right|4,177||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80990)||2000 ER23|| align=right|16,5|| align=right|2,570|| align=right|0,135|| align=right|2,88|| align=right|4,119||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80991)||2000 ES24|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,141|| align=right|5,28|| align=right|4,092||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80992)||2000 EK25|| align=right|16,2|| align=right|2,548|| align=right|0,158|| align=right|2,28|| align=right|4,065||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(80993)||2000 EY26|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,182|| align=right|3,09|| align=right|3,648||MBA||7. března 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(80994)||2000 ES27|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,079|| align=right|7,47|| align=right|3,724||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80995)||2000 ED28|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|7,47|| align=right|3,544||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80996)||2000 ER28|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,133|| align=right|13,88|| align=right|4,138||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80997)||2000 EH29|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,266|| align=right|5,92|| align=right|4,404||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80998)||2000 EJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,161|| align=right|6,69|| align=right|3,391||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(80999)||2000 EZ29|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,187|| align=right|3,11|| align=right|3,607||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81000)||2000 ED31|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,130|| align=right|8,36|| align=right|4,050||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek